Mama Africa kan syfta på:
Mama Africa (album) – ett album och en låt av reggaeartisten Peter Tosh från 1983
Mama Africa (Akon) – Låt och singel med R&B-artisten Akon 2007
Mama Africa (1932-2008), smeknamn för sydafrikanska sångerskan Miriam Makeba